Xanthia schawerdae är en fjärilsart som beskrevs av Otto Staudinger 1923. Xanthia schawerdae ingår i släktet Xanthia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
schawerdae